Termenul „Bănișor” se poate referi la:

 Comuna Bănișor, Sălaj, România
 Satul Bănișor